

Geografia 
 Bentivoglio – comune italiano dell'Emilia-Romagna
 Bonifica Bentivoglio – bonifica idraulica realizzata nella Pianura Padana
 Villa Bentivoglio – località del comune italiano di Bolognola, nelle Marche

Persone 
 Bentivoglio – famiglia storica italiana
 Bentivoglio de Bonis (1188-1232) – religioso italiano
 Alessandro Bentivoglio – nobile italiano
 Annibale I Bentivoglio – signore di Bologna dal 1443 al 1445
 Annibale II Bentivoglio – condottiero italiano
 Antongaleazzo Bentivoglio – nobile italiano
 Anton Galeazzo Bentivoglio – condottiero italiano
 Bianca Bentivoglio – nobile italiana
 Camilla Bentivoglio – nobildonna italiana
 Cornelio I Bentivoglio – marchese di Gualtieri, figlio di Costanzo Bentivoglio e di Elena Rangoni
 Cornelio II Bentivoglio – marchese di Scandiano, figlio di Enzo Bentivoglio e di Caterina Martinengo
 Eleonora Bentivoglio – nobile italiana
 Ercole Bentivoglio – politico italiano
 Ercole Bentivoglio – condottiero italiano
 Ercole Bentivoglio – letterato italiano
 Ermes Bentivoglio – nobile italiano
 Fabrizio Bentivoglio – attore, sceneggiatore e regista italiano
 Francesca Bentivoglio – nobile italiana
 Giovanni I Bentivoglio – nobile italiano
 Giovanni II Bentivoglio – nobile italiano
 Giuseppe Bentivoglio – paroliere e giornalista italiano
 Guido Bentivoglio –  cardinale e storico italiano
 Guido Luigi Bentivoglio –  arcivescovo cattolico italiano
 Ippolito I Bentivoglio – marchese di Gualtieri, figlio di Cornelio Bentivoglio e di Leonarda d'Este
 Ippolito II Bentivoglio – nobile italiano, figlio del marchese Cornelio Bentivoglio
 Laura Bentivoglio – nobile italiana
 Maria Francesca Bentivoglio – tennista italiana
 Mirella Bentivoglio – artista e poetessa italiana
 Sante Bentivoglio – nobile italiano
 Sean Bentivoglio – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Simone Bentivoglio – calciatore italiano
 Violante Bentivoglio – nobile italiana
 Vittoria Bentivoglio – soprano italiana

Altro 
 Dittico Bentivoglio – dipinto di Ercole de' Roberti
 Pala Bentivoglio – dipinto di Lorenzo Costa
 Rocca dei Bentivoglio –  castello di Bazzano nel comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna.

Pagine correlate 
 Cornelio Bentivoglio
 Palazzo Bentivoglio (disambigua)